1821 год в театре

События 
 18 июня — в Берлине премьерой оперы Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» открылся Берлинский драматический театр. Здание по проекту Карла Фридриха Шинкеля возведено на месте прежнего, сгоревшего в  году.
 16 августа — в Париже открылся Театр на улице Ле Пелетье. В первый вечер были даны опера Шарль-Симона Кателя «Баядерки» и балет Пьера Гарделя на музыку Даниэля Штейбельта «Возвращение Зефира». Здание, построенное по проекту Франсуа Дебре, служило домом Королевской академии музыки вплоть до пожара 28 октября  года.
 В Парме началось строительство нового .
 В Воронеже построено новое здание Публичного театра (перестроенное в 1886 году в русском стиле, оно было разрушено во время бомбёжек в 1942 году).

Постановки 
 26 января — в Санкт-Петербурге состоялась российская премьера оперы Джоаккино Россини «Сорока-воровка».
 18 июня — в Берлине, в новом театре «Шаушпильхаус» состоялась премьера оперы Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» под управлением автора.
 16 декабря — в Москве, в Пашковском театре состоялась премьера балета Адама Глушковского по поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника»; композитор и дирижёр Фридрих Шольц, Руслан — Адам Глушковский, Людмила — Татьяна Глушковская. Имя Пушкина в афише не указывалось.
 В Королевском театре Лондона ставится «Нина» по Луи Милону, в главной роли — балерина Лиз Нобле.
 В Вене, в салоне Радзивиллов, состоялась премьера драмы Генриха фон Клейста «» (). После четырёх представлений пьеса была запрещена к показу по жалобе герцога Карла Тешенского.

Публикации 
 19 декабря — Джон Мюррей публикует пьесы Джорджа Байрона «», «Двое Фоскари» и «».

Деятели театра 

В Лондоне, на сцене Королевского театра, гастролирует Фанни Биас. К этому времени относится литография Ж.-Ф. Вальдека — одно из первых изображений балерин, танцующих на пуантах.

Родились 
 18 января, Дрезден — драматург Роберт Прёльс.
 17 февраля, графство Слайго, Ирландия — танцовщица и авантюристка Лола Монтес.
 21 февраля, кантон Аргау, Швейцария — драматическая актриса Элиза Рашель.
 18 апреля, Санкт-Петербург — драматический актёр Леонид Леонидов.
 13 (25) мая, Тверская губерния — театральный деятель, переводчик Сергей Юрьев.
 12 июля, Ломбардия — оперный композитор Чезаре Доминичети.
 18 июля, Париж — певица и композитор Полина Виардо.
 28 июля, Брно — оперный импресарио, дирижёр и композитор Макс Марецек.
 10 августа, Либице-над-Доубравоу — оперный певец Алоиз Андер.
 11 августа, Нижняя Нормандия — драматург Октав Фёйе.
 24 августа, Пармское герцогство — оперный композитор и дирижёр Эмануэле Муцио.
 3 сентября, Кёльн — оперный певец, режиссёр, либреттист и историк театра Эрнст Паске.
 17 сентября, Париж — танцовщик и балетмейстер Артур Сен-Леон.
 11 октября, Равенна — оперный дирижёр и композитор Анджело Мариани.
 20 октября, Безансон — драматург и либреттист Мишель Карре.
 16 (28) ноября — актёр и режиссёр Александр Яблочкин.
 10 (22) декабря, Рязань — театральный критик, музыковед Михаил Кублицкий.
 22 декабря, Балтимор — актёр и антрепренёр Джуниус Брутус Бут.

Скончались

Примечания

Ссылки